Budziska peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Budziska, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Budziska, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Budziska, village du powiat de Garwolin
 Budziska, village du powiat de Węgrów 
 Budziska, village de la gmina de Halinów 
 Budziska, village de la gmina de Latowicz 

dans la voïvodie de Poméranie
 Budziska, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Budziska, village 

dans la voïvodie de Silésie
 Budziska, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Budziska, village du powiat de Gołdap
 Budziska, village du powiat de Mrągowo